La saison 2006-2007 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Division 1 pour la  fois de son histoire et aussi en coupe d'Algérie.

Matchs de préparation

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références 

Béjaïa
2006-2007
Football en Algérie en 2006
Football en Algérie en 2007